Kačerov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Kačerov, Ortsteil von Loket u Dolních Kralovic, Okres Benešov
 Kačerov, Grundsiedlungseinheit von Prag 4, Prag
 Kačerov, Grundsiedlungseinheit von Zdobnice, Okres Rychnov nad Kněžnou 
 Kačerov-metro, Grundsiedlungseinheit von Prag 4, Prag
 Kačerov-u depa, Grundsiedlungseinheit von Prag 4, Prag